Il doppio del WTA German Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Gigi Fernández e Nataša Zvereva erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Amanda Coetzer e Inés Gorrochategui.

Amanda Coetzer e Inés Gorrochategui hanno battuto in finale 4–6, 7–6, 6–2 Gabriela Sabatini e Larisa Neiland.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Jana Novotná /  Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Gigi Fernández /  Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini /  Larisa Neiland (finale)
 Manon Bollegraf /  Rennae Stubbs (semifinali)

 Julie Halard /  Nathalie Tauziat (quarti di finale) 
 Amanda Coetzer /  Inés Gorrochategui (campionesse) 
 Nicole Bradtke /  Mary Joe Fernández (quarti di finale) 
 Linda Harvey-Wild /  Katerina Maleeva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

WTA German Open 1995